Whiterock bezeichnet Orte
 Whiterock (County Down) in Nordirland
 Whiterock (Neuseeland) in der neuseeländischen Region Canterbury

Siehe auch:
 White Rock